Brandsen kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Brandsen, kommun, Buenos Aires, 
 Brandsen (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar